Государственный флаг Гамбии () был принят 18 февраля 1965 года. Представляет собой полотнище с тремя горизонтальными полосами, средняя полоса окантована двумя узкими полосами. Оригинальная идея флага принадлежит художникам Гамбии, но дизайн был разработан в Лондонской Гербовой коллегии, Л. Томаси.

Описание флага 
Верхняя полоса — красного цвета, средняя — синего. Нижняя — зелёного. Синяя полоса отделена от остальных полос за счёт окантовки белого цвета, которая символизирует единство народа, мир и процветание. Красный цвет означает солнце на небе, синий цвет символизирует реку Гамбия, зелёный — землю страны. По другой версии: река Гамбия (синий цвет) протекающая между экваториальными джунглями (зелёный цвет) и красными почвами саванны (красный цвет).

Пропорции ширины полос — 6:1:4:1:6. Отношение ширины флага к длине 2:3.

Исторические флаги 

Гамбия
Государственные символы Гамбии